Termín transpozice znamená záměnu, změnu polohy, a používá se ve více významech

Transpozice (hudba) – převedení skladby do jiné tóniny
Transpozice (algebra) – matematický pojem používaný u permutací
Transpozice matice – výměna řádků a sloupců matice
Transpozice (právo) – zavádění legislativy Evropské unie do legislativy jejích členských států s cílem sblížení (aproximace) jejich právních řádů
Transpoziční šifra – druh šifry používající přerovnání otevřeného textu
Transpozice (genetika) – mechanizmus přenosu genů